Název Františkov má více obcí: 

 Františkov nad Ploučnicí – obec v okrese Děčín
nebo částí obcí:

 Františkov (Úžice) – část obce Úžice v okrese Kutná Hora
 Františkov (Blížejov) – část obce Blížejov v okrese Domažlice
 Františkov (Suchdol nad Lužnicí) – část města Suchdol nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec
 Františkov (Smilovy Hory) – část obce Smilovy Hory v okrese Tábor
 Františkov (Rokytnice nad Jizerou) – část města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily
 Františkov (Liberec) (Liberec X-Františkov) – část města Liberec v okrese Liberec
 Františkov (Kvilda) – část obce Kvilda v okrese Prachatice
 Františkov (Velké Kunětice) – část obce Velké Kunětice v okrese Jeseník
 Františkov (Zbiroh) – základní sídelní jednotka města Zbiroha v okrese Rokycany
 Františkov (Selmice) – dvůr u obce Selmice v okrese Pardubice
 Františkov (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Šumperk
 Františkov (Újezd) – základní sídelní jednotka obce Újezd v okrese Znojmo
 Františkov (Horní Životice) – zaniklá osada, též zvaná Francberk, u obce Horní Životice v okrese Bruntál